Adair megye (Iowa)
 Adair megye (Kentucky) 
 Adair megye (Missouri)
 Adair megye (Oklahoma)